Nopcsa kan som auktorsförkortning betyda:

 Franz Nopcsa von Felső-Szilvás
 Franz Nopcsa von Felso-Szilvás

Robotskapade auktorsförkortningar